Па́вел Никола́евич Мала́ма (1860 — не ранее 1918) — полтавский земский деятель, кременчугский уездный предводитель дворянства, член III Государственной думы от Полтавской губернии.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян. Землевладелец Кременчугского уезда (1000 десятин).

Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус (1878) и Николаевское кавалерийское училище (1880), откуда выпущен был корнетом в лейб-гвардии Уланский Его Величества полк. Прослужив в полку более семи лет, вышел в отставку в чине штабс-ротмистра и поселился в своем родовом имении Крынки, где занялся сельским хозяйством и общественной деятельностью. Был президентом Полтавского сельскохозяйственного общества, председателем общества птицеводства и редактором полтавской газеты «Хуторянин». Избирался гласным Кременчугского уездного, Хорольского уездного и Полтавского губернского земских собраний, а также почетным мировым судьей. В 1898—1901 годах состоял Кременчугским уездным предводителем дворянства.

В губернском земстве был председателем ревизионной комиссии. С 1905 года состоял гласным Полтавской городской думы, в которой был председателем исполнительной комиссии по народному образованию. Кроме того, состоял и. д. председателя попечительного совета Полтавской Мариинской женской гимназии и председателем педагогического совета художественно-ремесленной школы имени С. С. Хрулева.

В 1907 году был избран членом Государственной думы от Полтавской губернии. Входил во фракцию «Союза 17 октября». Состоял товарищем председателя распорядительной комиссии, а также членом комиссий по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по переселенческому делу. 19 мая 1908 года отказался от звания члена ГД.

В январе 1918 года был арестован большевиками. Дальнейшая судьба неизвестна.

Семья 
Был женат на Елизавете Ивановне Булюбаш (1865—после 1914), дочери Ивана Петровича Булюбаша. В 1901 году она была избрана попечительницей Полтавской Общины сестер милосердия. В 1903 году, по её инициативе, была приобретена усадьба для общины и 1909 году построено здание для лечебницы общины сестер милосердия. Награждена медалью Красного Креста за русско-японскую войну, Петровской медалью и знаком отличия Красного Креста.

Примечания

Источники 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
 

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Кременчугские уездные предводители дворянства
Члены Государственной думы Российской империи III созыва